Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Scott Davis e David Pate che hanno battuto in finale Stefan Edberg e Anders Järryd 7-6 3-6 6-3 7-5.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (semifinali)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (finale)
 John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Andrés Gómez /  Yannick Noah (quarti di finale)

 Scott Davis /  David Pate (Campioni)
 Paul Annacone /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Guy Forget /  Slobodan Živojinović (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1986